Arquelao puede aludir a:

 Arquelao de Esparta, rey de Esparta entre 790 y 760 a. C.
 Arquelao, filósofo griego del siglo V a. C.
 Arquelao I de Macedonia, rey de Macedonia de 413 a 399 a. C.
 Arquelao II de Macedonia, hijo del anterior y rey de Macedonia 396 y 393 a. C.
 Arquelao Ktistes, último rey de Capadocia.
 Arquelao, un general de Mitrídates VI del Ponto.
 Herodes Arquelao, etnarca de Judea, Samaria e Idumea.